William Cooke ist der Name folgender Personen:

* William Cooke (Politiker, um 1537) (um 1537–1589), englischer Politiker 
 William Cooke (Politiker, 1574) (1574–1619), englischer Politiker
 William Cooke (Politiker, um 1620) (um 1620–1703), englischer Politiker
 William Cooke (Politiker, 1682) (1682–1709), britischer Politiker
 William Fothergill Cooke (1806–1879), britischer Erfinder
 William John Cooke (1797–1865), britischer Kupfer- und Stahlstecher
 William Mordecai Cooke (1823–1863), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 William Cook